De Coppa Italia 1990–1991 was de 44ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 26 augustus 1990 en eindigde op 9 juni 1991 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Luigi Ferraris in Genua onder leiding van scheidsrechter Arcangelo Pezzella. De beker ging voor de zevende keer in de clubgeschiedenis naar AS Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Sampdoria.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1990/91
 Serie B 1990/91

Bekervoetbal 1990/91
1991